Марзубан ибн Мухаммад (?-957) — эмир иранской области Азербайджан из династии Саларидов, правивший в 941(942)—957 гг.
 Абуль Гасан Бахманяр ибн Марзубан — персидский учёный XI века, иранский зороастриец, принявший позднее ислам.